Vojvodovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Vojvodovo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Vojvodovo (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Mizija,